Het Nederlands kampioenschap halve marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van een halve marathon (21,1 km), waarbij de Nederlandse titel behaald kan worden.

Het kampioenschap wordt sinds 1992 jaarlijks gehouden en is de opvolger van het Nederlandse kampioenschap over 25 km. Het wordt gehouden in een Nederlandse stad tijdens een halve marathon met een sterk internationaal deelnemersveld. In 2020 en 2021 werd het kampioenschap niet gehouden vanwege de coronapandemie die in 2020 uitbrak. Hierdoor waren hardloopwedstrijden in deze jaren niet mogelijk.

Nederlandse titel
Vroeger kon de Nederlandse titel gewonnen worden door een atleet, die twee jaar in Nederland woonachtig was en lid was van een KNAU-vereniging. Doordat de Ethiopiër Getaneh Tessema bij het NK van 1995 en 1996 voldeed aan deze regels, mocht hij zich na afloop Nederlands kampioen halve marathon noemen. De eerstkomende Nederlanders van die jaren Marco Gielen (1995 met 1:03.28) en John Vermeule (1996 met 1:05.24) moesten daardoor genoegen nemen met het zilver. Later wijzigde de KNAU deze regel zodanig, dat een deelnemende atleet voortaan de Nederlandse nationaliteit moest hebben.

De voormalige Russische atlete Nadezhda Wijenberg bezat op het moment dat ze haar Nederlandse titel won echter wel de Nederlandse nationaliteit. Deze had ze namelijk aangenomen na haar huwelijk met haar trainer Ger Wijenberg in 1999.

Kampioenschapsrecords
 Mannen: 1:00.24 - Abdi Nageeye  (2019) 
 Vrouwen: 1:10.30 - Irma Heeren  (1997)

Uitslagen

Zie ook
 Nederlands kampioenschap 10 km
 Nederlands kampioenschap marathon
 Belgisch kampioenschap halve marathon
 Wereldkampioenschap halve marathon

Nederlandse kampioenschappen atletiek
Halve marathonwedstrijd